Детройт Тайгерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 60 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 2
 Поражений: 3
 Процент побед: 40
 Очков набрано: 18
 Очков пропущено: 28

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 151
 Очков пропущено: 165

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 147

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 163

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 7
 Поражений: 21
 Процент побед: 25
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 186

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 101
 Очков пропущено: 151

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 0
 Очков пропущено: 4

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Детройт Тайгерс
МЛБ в сезоне 1995